Belgisch basketbalteam (mannen), mannenteam
 Belgisch basketbalteam (vrouwen), vrouwenteam